Der World Cup of Pool 2014 war die neunte Ausgabe des seit 2006 jährlich ausgetragenen Poolbillard-Turniers in der Disziplin 9-Ball. Es fand vom 23. bis 28. September 2014 im Mountbatten Centre in Portsmouth in England statt. Jedes teilnehmende Land wurde dabei von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert, lediglich Gastgeber England hatte zwei Teams. Gespielt wurde dabei im Scotch-Doubles-Modus. Titelverteidiger waren die Philippinen, die im Viertelfinale gegen Finnland ausschieden. Die Mannschaft England A (Darren Appleton und Karl Boyes) gewann das Turnier durch einen 10:9-Sieg im Finale gegen die Niederlande (Niels Feijen und Nick van den Berg).
Das deutsche Doppel aus Ralf Souquet und Thorsten Hohmann war im Viertelfinale gegen die Niederlande ausgeschieden, Österreich (Albin Ouschan und Mario He) unterlag den Niederländern im Halbfinale.
Die Schweizer Dimitri Jungo und Ronald Regli waren bereits im Achtelfinale gegen das niederländische Doppel ausgeschieden.

Teams 

Die ursprünglich vorgesehenen Mannschaften aus Thailand (Nitiwat Kanjanasri und Tanut Makkamontee), sowie aus dem Vietnam (Nguyen Phuc Long und Dang Tanh Kien) wurden vor Beginn des Turniers durch eine belgische beziehungsweise maltesische Mannschaft ersetzt.

Spielplan

Weblinks 
 
 Turnierseite auf der Website der World Pool-Billiard Association
 World Cup of Pool 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Portsmouth